Лиццано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Таранто.

Население составляет 10 297 человек (2008 г.), плотность населения составляет 221 чел./км². Занимает площадь 46 км². Почтовый индекс — 74020. Телефонный код — 099.

Покровителем населённого пункта считается святой San Gaetano Thiene, San Pasquale.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/